WMT:
 WebMoney Transfer — WebMoney или WebMoney Transfer (произносится «Вебма́ни») — электронная система расчётов.
 Wal-Mart — Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) — американская компания-ретейлер, управляющая крупнейшей в мире розничной сетью, действующей под торговой маркой Walmart.